Lliam Webster (né le  à Melbourne, dans l'état de Victoria en Australie) est un joueur professionnel de hockey sur glace australien.

Carrière de joueur 
Depuis l'année 2000, il a le statut de joueur professionnel ayant commencé sa carrière dans la AIHL avec les Jets de Melbourne. Entre 2003 et 2005, il joue dans le système de hockey junior du Canada avant de retourner jouer une saison professionnelle en Australie. Il quitte ensuite pour la Finlande où il évolue que deux saisons.

Outre la saison 2008-2009 qu'il passe en Allemagne, il joue dans le championnat australien jusqu'à ce jour. De plus, il représente son pays depuis 2001 lors des compétitions internationales de hockey sur glace.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 ||Jets de Melbourne ||AIHL ||
|- 
|2001-2002 ||Jets de Melbourne ||AIHL ||
|-
|2002-2003 ||Ice de Melbourne ||AIHL ||
|- 
|2003-2004 ||Steelers de Selkirk ||LHJM ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Ice de Melbourne ||AIHL ||6 ||0 ||5 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|2004-2005 ||Tigers d'Aurora ||LHJO ||10 ||2 ||0 ||2 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Thunderbirds de Thornhill ||LHJO ||24 ||4 ||3 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Ice de Melbourne ||AIHL ||21 ||15 ||22 ||37 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Sport Vaasa U20 ||Jr. A I-divisioona ||30 ||17 ||10 ||27 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Sport Vaasa ||Mestis ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Ice de Melbourne ||AIHL ||23 ||16 ||19 ||35 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Sport Vaasa ||Mestis ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Ice de Melbourne ||AIHL ||16 ||11 ||8 ||19 || ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Ice de Melbourne ||AIHL ||21 ||24 ||22 ||46 ||59 ||1 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2008-2009 ||Hannover Pferdeturm Towers ||Regionalliga ||18 ||12 ||19 ||31 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Ice de Melbourne ||AIHL ||22 ||18 ||28 ||46 ||69 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2009-2010 ||Ice de Melbourne ||AIHL ||26 ||24 ||22 ||46 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Ice de Melbourne ||AIHL || 20|| 14|| 10|| 24|| 114|| 2|| 2|| 0|| 2|| 4
|- 
|2011-2012 ||Ice de Melbourne ||AIHL || 24|| 18|| 12|| 30|| 56|| 2|| 2|| 1|| 3|| 2
|- 
|2012-2013 ||Ice de Melbourne ||AIHL || 21|| 11|| 13|| 24|| 66|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|- 
|2013-2014 ||Ice de Melbourne ||AIHL || 25|| 13|| 21|| 34|| 46|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2014-2015 ||Ice de Melbourne||AIHL|| 26 ||12||9||21||91||2||0||0||0||2
|-
| 2015-2016 ||Ice de Melbourne||AIHL|| 24 || 5 || 18 || 23 || 133 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 ||Ice de Melbourne||AIHL|| 27 || 6 || 15 || 21 || 28 || 2 || 1 || 0  || 1 || 2 
|-
| 2017-2018||Ice de Melbourne||AIHL|| 21 || 3 || 9 || 12 || 37 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019||Ice de Melbourne||AIHL|| 20 || 5 || 11 || 16 || 20 || - || - || - || - || -

Internationales 

|2001 || || AOC U18 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 ||
|- 
|2002 || Australie || AOC U18 || 5 || 8 || 10 || 18 || 12 ||
|-
|2003 || Australie || Championnat du monde junior U18 div. 3 || 3 || 5 || 4 || 9 || 4 ||
|- 
|2004 || Australie || Championnat du monde div. 2 || 5 || 3 || 3 || 6 || 18 ||
|-
|2005 || Australie || Championnat du monde div. 2 || 5 || 2 || 1 || 3 || 8 ||
|- 
|2006 || Australie || Championnat du monde div. 2 || 5 || 1 || 2 || 3 || 8 ||
|-
|2007 || Australie || Championnat du monde div. 2 || 4 || 3 || 0 || 3 || 10 ||
|- 
|2008 || Australie || Championnat du monde div. 2 || 5 || 5 || 4 || 9 || 10 ||
|-
|2009 || Australie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 10 ||
|- 
|2010 || Australie || Championnat du monde div. 2 || 5 || 7 || 2 || 9 || 12 ||
|- 
|2011 || Australie || Championnat du monde div. 2 || 4 || 4 || 3 || 7 || 2 ||
|- 
|2012 || Australie || Championnat du monde div. 1B || 5 || 2 || 2 || 4 || 2 ||
|- 
|2013 || Australie || Championnat du monde div. 2A || 5 || 2 || 2 || 4 || 2 ||
|- 
|2014 || Australie || Championnat du monde div. 2A || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 ||
|- 
|2015 || Australie || Championnat du monde div. 2A || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 ||
|- 
|2016 || Australie || Championnat du monde div. 2B || 5 || 5 || 11 || 16 || 18 ||

Notes et références 

Naissance en février 1986
Naissance à Melbourne
Joueur international australien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa